Orahovac, voćni liker

Naselja:
 Kosovo:
 Orahovac, Kosovo, naselje na Kosovu

Vidi i:
 Donji Orahovac (razdvojba)
 Gornji Orahovac (razdvojba)